Unger er et efternavn, der henviser til blandt andre:
 Carl Friedrich Hans Unger
 Carl Richard Unger
 Caroline Unger
 Franz Unger
 Friedrich Wilhelm Unger
 Georg Unger
 Hermann Unger
 Johann Friedrich Gottlieb Unger
 Johann Georg Unger
 Joseph Unger
 Max Unger
 William Unger
Se også
 Møgunger – dansk film fra 2003 af Giacomo Campeotto.

Efternavne